О́лдрідж — англомовне прізвище.

Відомі носії 

 Айра Фредерік Олдрідж (*1807 — †1867) — афро-американський актор.
 Аманда Олдрідж (*1866 — †1956) — британська оперна співачка та викладачка.
 Джеймс Олдрідж (*1918) — австралійський письменник.
 Джон Олдрідж (*1958) — ірландський футболіст, нападник.
 Лілі Олдрідж (*1985) — американська супермодель.

Англійські прізвища